Het ATP-toernooi van Cincinnati 2008 werd van 28 juli tot en met 3 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Western & Southern Financial Group Masters.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati